Соревнования в пятиборье у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К участию были допущены 12 многоборок: победительница серии стартов IAAF Combined Events Challenge 2015 года, по 5 лучших спортсменок летнего сезона 2015-го и зимнего сезона 2016-го годов, а также обладательница персонального приглашения от ИААФ.

Действующей зимней чемпионкой мира в пятиборье являлась Надин Брурсен из Нидерландов.

Лидер мирового сезона Анастасия Мохнюк стала серебряным призёром соревнований, однако вскоре лишилась медали в связи с положительной допинг-пробой на мельдоний.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде пятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов мира в отдельном виде пятиборья | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 60 метров с барьерами.

На старт вышли 12 многоборок из 9 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Морган Лейк из Великобритании показала лучший результат и поднялась на пятое место. Первая тройка показала одинаковый результат (1,85 м) и осталась неизменной: лидером была Брианна Тейсен-Итон, за ней расположились две украинки, Анастасия Мохнюк (16 очков отставания) и Алина Фёдорова (52 очка).

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

После удачного выступления в толкании ядра первые два места заняли украинские спортсменки: Алина Фёдорова — первая, восемь очков ей уступала Анастасия Мохнюк. Брианна Тейсен-Итон опустилась на третью позицию.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

Анастасия Мохнюк показала личный рекорд 6,66 м и перед последним видом пятиборья получила преимущество над Алиной Фёдоровой в 114 очков, над Брианной Тейсен-Итон — в 150.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

Слабое выступление украинок и одновременно лучший результат Брианны Тейсен-Итон позволили последней отыграть отставание, казавшееся перед стартом безнадёжным. Канадка стала чемпионкой мира, Анастасия Мохнюк завоевала серебро, Алина Фёдорова — бронзу. Через месяц стало известно, что Мохнюк сдала положительную допинг-пробу на мельдоний, что повлекло за собой перераспределение наград: серебро досталось её соотечественнице Фёдоровой, бронза перешла к Барбаре Нвабе из США.

Итоговое положение 
Канадка Брианна Тейсен-Итон в последнем виде пятиборья вырвала победу и выиграла свою вторую медаль на чемпионатах мира в помещении (двумя годами ранее она была серебряным призёром).

Примечания

Ссылки 
 

пятиборье